Judas () может значить следующее:

 «Judas» — песня американской исполнительницы Леди Гаги из её второго студийного альбома Born This Way.
 «Judas» — шестой студийный альбом немецкой группы Lord Of The Lost.